La polarisation est un phénomène physique mais ce terme est aussi utilisé dans d'autres domaines.

Sciences et techniques

Mathématiques 
 Dans la théorie des espaces préhilbertiens, les identités de polarisations relient les normes et les produits scalaires.

Physique 
 En optique et en électromagnétisme, la polarisation est une propriété des ondes électromagnétiques et notamment de la lumière visible.
 En astronomie, la polarisation désigne plus particulièrement la polarisation de la lumière reçue des étoiles.
 La polarisation (diélectrique) des matériaux est l'alignement des moments dipolaires des matériaux diélectriques.
 La polarisation de spin est l'alignement des spins des électrons ou des noyaux.
 En électrotechnique et en électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une tension pour amener un composant dans une zone de fonctionnement souhaitée.

Sciences humaines et sociales

Économie 
 La polarisation est l'écart entre les riches et les pauvres (depuis 1980).

Géographie 
 La polarisation est l'influence exercée par un lieu central sur ses périphéries.

Sociologie 
 La polarisation (sociologie) est la division de la société en pôles opposés.
 La polarisation des attitudes

Culture et société

Politique 
 La polarisation politique est le processus par lequel la population ou l'opinion publique tend à se diviser selon la proximité relative de chacun avec la gauche ou la droite dans ses aspects radicaux.